Pesquería es el conjunto de actividades relacionadas con el arte u oficio de la pesca aunque también es el nombre de varios lugares:

México
 Pesquería (Nuevo León), una ciudad del estado de Nuevo León.